Вальбах:

 Вальбах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Вальбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вальбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Вальбах (приток Аггера) — река в Германии.